Datong () – dzielnica () miasta wydzielonego Tajpej na Tajwanie. Znajduje się w zachodniej części miasta.

Populacja dzielnicy Datong w 2016 roku liczyła 130 071 mieszkańców – 66 602 kobiety i 63 469 mężczyzn. Liczba gospodarstw domowych wynosiła 51 597, co oznacza, że w jednym gospodarstwie zamieszkiwało średnio 2,52 osób.

Demografia (1996–2016)

Zabytki i atrakcje turystyczne
Świątynia Bao’an
 Świątynia Konfucjusza

Uwagi

Przypisy 

Tajpej